Banica kan syfta på:

Bulgarien 

 Banitsa (distrikt i Bulgarien), Vratsa, Obsjtina Vratsa,

Dominikanska republiken 

 Bánica (kommun), Elías Piña, 
 Bánica (ort), Elías Piña,